Graffias ('urpes') és el nom tradicional de molts estels de les constel·lacions entre l'Escorpió i la Balança.

Pot referir-se a:
 β Sco, també anomenada Acrab
 ξ Sco (també 51 Lib); segons Bayera la seva Uranometria
 ξ de Libra; segons Burritt
 ζ Sco; segons Becvar com a Grafias.

Bibliografia